

Patronyme
 Graham Guit, (1968-), réalisateur et scénariste français.
 Roger Guit, (1899-1978), artiste peintre et dessinateur français.

Divers 
 
Patronyme français
Homonymie
Homonymie de patronyme